273 км, 273-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 273 км — остановочный пункт / пассажирская платформа  Октябрьской железной дороги в Тверской области на линии Пестово — Сонково. Код     051125.
 273 км — остановочный пункт / пассажирская платформа  Октябрьской железной дороги в Новгородской области. Код     043114.
 273 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,  Московская железная дорога (Смоленская область). Код     173515.
 273 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,  Горьковская железная дорога (Владимирская область). Код     263321.
 273 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,  Южно-Уральская  железная дорога (Курганская область). Код     827960.